Хорошева — женская форма фамилии Хорошев.
 
 Хорошева, Ольга Николаевна (род. 1954) — советская и российская художница, живописец и педагог.